Annalise Basso
Annalise Murphy

Fiction
Annalise Keating